Attinger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Attinger (* 1942), Schweizer Architekt
 Pascal Attinger (* 1952), Schweizer Altorientalist
 Victor Attinger (1856–1927), Schweizer Fotograf und Verleger